Di seguito una lista di asteroidi dal numero 397001 al 398000 con data di scoperta e scopritore.

397001-397100 

|-
|397001 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|397002 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|397003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397005 - ||  ||  || CSS
|-
|397006 - ||  ||  || CSS
|-
|397007 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397009 - ||  ||  || CSS
|-
|397010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397013 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|397014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397015 - ||  ||  || CSS
|-
|397016 - ||  ||  || CSS
|-
|397017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397024 - ||  ||  || CSS
|-
|397025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397026 - ||  ||  || Ryan, W. H.
|-
|397027 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|397028 - ||  ||  || CSS
|-
|397029 - ||  ||  || Guido, E.
|-
|397030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397032 - ||  ||  || CSS
|-
|397033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397034 - ||  ||  || NEAT
|-
|397035 - ||  ||  || CSS
|-
|397036 - ||  ||  || CSS
|-
|397037 - ||  ||  || CSS
|-
|397038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397039 - ||  ||  || CSS
|-
|397040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397041 - ||  ||  || NEAT
|-
|397042 - ||  ||  || NEAT
|-
|397043 - ||  ||  || CSS
|-
|397044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397055 - ||  ||  || NEAT
|-
|397056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397060 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397067 - ||  ||  || CSS
|-
|397068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397080 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397082 - ||  ||  || CSS
|-
|397083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397088 - ||  ||  || CSS
|-
|397089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397090 - ||  ||  || NEAT
|-
|397091 - ||  ||  || NEAT
|-
|397092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

397101-397200 

|-
|397101 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397103 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|397104 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|397105 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|397106 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|397107 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|397108 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|397109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397117 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397121 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|397122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397130 - ||  ||  || NEAT
|-
|397131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397135 - ||  ||  || CSS
|-
|397136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397139 - ||  ||  || CSS
|-
|397140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397148 - ||  ||  || CSS
|-
|397149 - ||  ||  || CSS
|-
|397150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397157 - ||  ||  || CSS
|-
|397158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397160 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|397161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397164 - ||  ||  || CSS
|-
|397165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397190 - ||  ||  || CSS
|-
|397191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397195 - ||  ||  || CSS
|-
|397196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

397201-397300 

|-
|397201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397207 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397212 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397214 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|397215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397226 - ||  ||  || CSS
|-
|397227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397233 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|397234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397235 - ||  ||  || CSS
|-
|397236 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|397237 - ||  ||  || CSS
|-
|397238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397240 - ||  ||  || NEAT
|-
|397241 - ||  ||  || CSS
|-
|397242 - ||  ||  || NEAT
|-
|397243 - ||  ||  || NEAT
|-
|397244 - ||  ||  || NEAT
|-
|397245 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|397246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397248 - ||  ||  || NEAT
|-
|397249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397250 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|397251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397252 - ||  ||  || NEAT
|-
|397253 - ||  ||  || NEAT
|-
|397254 - ||  ||  || NEAT
|-
|397255 - ||  ||  || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
|397256 - ||  ||  || CSS
|-
|397257 - ||  ||  || NEAT
|-
|397258 - ||  ||  || NEAT
|-
|397259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397260 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397261 - ||  ||  || CSS
|-
|397262 - ||  ||  || NEAT
|-
|397263 - ||  ||  || CSS
|-
|397264 - ||  ||  || NEAT
|-
|397265 - ||  ||  || CSS
|-
|397266 - ||  ||  || CSS
|-
|397267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397269 - ||  ||  || CSS
|-
|397270 - ||  ||  || CSS
|-
|397271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397278 Arvidson ||  ||  || Masiero, J.
|-
|397279 Bloomsburg ||  ||  || Masiero, J.
|-
|397280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397283 - ||  ||  || CSS
|-
|397284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397285 - ||  ||  || CSS
|-
|397286 - ||  ||  || CSS
|-
|397287 - ||  ||  || CSS
|-
|397288 - ||  ||  || CSS
|-
|397289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397293 - ||  ||  || CSS
|-
|397294 - ||  ||  || CSS
|-
|397295 - ||  ||  || CSS
|-
|397296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

397301-397400 

|-
|397301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397312 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397315 - ||  ||  || CSS
|-
|397316 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|397317 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|397318 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|397319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397324 - ||  ||  || CSS
|-
|397325 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|397326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397331 - ||  ||  || NEAT
|-
|397332 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397333 - ||  ||  || NEAT
|-
|397334 - ||  ||  || CSS
|-
|397335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397336 - ||  ||  || NEAT
|-
|397337 - ||  ||  || NEAT
|-
|397338 - ||  ||  || NEAT
|-
|397339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397341 - ||  ||  || NEAT
|-
|397342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397343 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397347 - ||  ||  || Endate, K.
|-
|397348 - ||  ||  || CSS
|-
|397349 - ||  ||  || CSS
|-
|397350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397360 - ||  ||  || CSS
|-
|397361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397363 - ||  ||  || CSS
|-
|397364 - ||  ||  || CSS
|-
|397365 - ||  ||  || CSS
|-
|397366 - ||  ||  || NEAT
|-
|397367 - ||  ||  || NEAT
|-
|397368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397369 - ||  ||  || NEAT
|-
|397370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397372 - ||  ||  || Observatoire Naef
|-
|397373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397377 - ||  ||  || CSS
|-
|397378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397381 - ||  ||  || CSS
|-
|397382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397392 - ||  ||  || CSS
|-
|397393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397394 - ||  ||  || CSS
|-
|397395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

397401-397500 

|-
|397401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397409 - ||  ||  || CSS
|-
|397410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397419 - ||  ||  || CSS
|-
|397420 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|397421 - ||  ||  || CSS
|-
|397422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397424 - ||  ||  || CSS
|-
|397425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397430 - ||  ||  || CSS
|-
|397431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397433 - ||  ||  || CSS
|-
|397434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397437 - ||  ||  || CSS
|-
|397438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397441 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|397442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397453 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397456 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|397457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397471 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|397472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397473 - ||  ||  || CSS
|-
|397474 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|397475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397479 - ||  ||  || OAM
|-
|397480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397481 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397482 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397483 - ||  ||  || CSS
|-
|397484 - ||  ||  || CSS
|-
|397485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397486 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397492 - ||  ||  || LUSS
|-
|397493 - ||  ||  || CSS
|-
|397494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397497 - ||  ||  || CSS
|-
|397498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397500 - ||  ||  || CSS
|}

397501-397600 

|-
|397501 - ||  ||  || CSS
|-
|397502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397504 - ||  ||  || CSS
|-
|397505 - ||  ||  || CSS
|-
|397506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397510 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|397511 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|397512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397514 - ||  ||  || CSS
|-
|397515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397522 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397525 - ||  ||  || CSS
|-
|397526 - ||  ||  || CSS
|-
|397527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397529 - ||  ||  || CSS
|-
|397530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397540 - ||  ||  || CSS
|-
|397541 - ||  ||  || CSS
|-
|397542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397552 - ||  ||  || CSS
|-
|397553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397556 - ||  ||  || CSS
|-
|397557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397558 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397564 - ||  ||  || LONEOS
|-
|397565 - ||  ||  || CSS
|-
|397566 - ||  ||  || CSS
|-
|397567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397568 - ||  ||  || CSS
|-
|397569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397583 - ||  ||  || CSS
|-
|397584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397586 - ||  ||  || CSS
|-
|397587 - ||  ||  || CSS
|-
|397588 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|397589 - ||  ||  || CSS
|-
|397590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397599 - ||  ||  || OAM
|-
|397600 - ||  ||  || LINEAR
|}

397601-397700 

|-
|397601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397602 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|397603 - ||  ||  || CSS
|-
|397604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397614 - ||  ||  || CSS
|-
|397615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397622 - ||  ||  || CSS
|-
|397623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397625 - ||  ||  || CSS
|-
|397626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397636 - ||  ||  || LUSS
|-
|397637 - ||  ||  || CSS
|-
|397638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397641 - ||  ||  || CSS
|-
|397642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397658 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397665 - ||  ||  || CSS
|-
|397666 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|397667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397683 - ||  ||  || CSS
|-
|397684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397686 - ||  ||  || Griesser, M.
|-
|397687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397693 - ||  ||  || CSS
|-
|397694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397700 - ||  ||  || CSS
|}

397701-397800 

|-
|397701 - ||  ||  || CSS
|-
|397702 - ||  ||  || CSS
|-
|397703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397715 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|397716 - ||  ||  || CSS
|-
|397717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397718 - ||  ||  || CSS
|-
|397719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397732 - ||  ||  || CSS
|-
|397733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397741 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|397742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397767 - ||  ||  || ODAS
|-
|397768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397789 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|397790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397798 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|397799 - ||  ||  || OAM
|-
|397800 - ||  ||  || OAM
|}

397801-397900 

|-
|397801 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|397802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397805 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|397806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397813 - ||  ||  || CSS
|-
|397814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397817 - ||  ||  || CSS
|-
|397818 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|397819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397838 - ||  ||  || CSS
|-
|397839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397843 - ||  ||  || CSS
|-
|397844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397846 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|397847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397858 - ||  ||  || CSS
|-
|397859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397860 - ||  ||  || CSS
|-
|397861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397879 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|397880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397887 - ||  ||  || CSS
|-
|397888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397890 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|397891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

397901-398000 

|-
|397901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397922 - ||  ||  || OAM
|-
|397923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397936 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|397937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397944 - ||  ||  || CSS
|-
|397945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397952 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397961 - ||  ||  || CINEOS
|-
|397962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|397978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397982 - ||  ||  || CSS
|-
|397983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397989 - ||  ||  || CSS
|-
|397990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|397998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|397999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|398000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0397001